Második szintű tartomány, Second-level domain
 SLD-stratégia algoritmusa, Linear resolution with Selection function for Definit (program) clauses